Райна:
 Райна — река во Владимирской области России, правый приток Мокры.
 Райна — старинное название реев.

Персоналии 
 Райна (род. 1981) — болгарская эстрадная певица.
 Райна, Андраш (род. 1960) — венгерский гребец-байдарочник.
 Райна, Миклош (род. 1991) — венгерский профессиональный хоккеист. 
 Райна, Пио (1847—1930) — итальянский историк литературы.
 Райна Михайлова (1915—2007) — болгарская оперная певица.

Примечания